Eutypa és a gènere de fongs a la família Diatrypaceae de l'orde de les xilarials.

Enllaços externs 

 Index de la Fungorum

Referències 

Xilarials